Минское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Минское сельское поселение — входит в Костромской район Костромской области
 Минское сельское поселение — входит в Партизанский район Красноярского края